Carlo Del Greco – marinaio e militare italiano
 Corrado Del Greco – militare e marinaio italiano
 Fabio Del Greco – regista, sceneggiatore, attore, montatore e produttore cinematografico italiano